Cirk ili Krnica – izvorišno područje ledenjaka
 Krnica (Marčana), naselje u općini Marčana, pored Pule
 Krnica (Luče, Slovenija), naselje u općini Luče, Slovenija